Шарні () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Шарні () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Шарні () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор